Santo - na doutrina católica, aqueles que foram convertidos e salvos por Jesus Cristo, ou ainda desempenharam uma obra admirável segundo os preceitos católicos

Pessoas

El Santo - um lutador
Evandro Santo - um humorista brasileiro
Santo & Johnny - uma dupla Ítalo-americana de rock and roll do Brooklyn; os irmãos Santo & Johnny Farina

Roma Antiga 

 Santo (cônsul) - cônsul romano do 
 Santo (presidente) - presidente romano do 
 Santo (protetor) - protetor romano do  ou V

Música
Santo (álbum)
Santo (canção) - canção da cantora norte-americana Christina Aguilera
Santo, Santo, Santo - um hino

Veja também
Santa_(desambiguação)
Santos, município no estado de São Paulo, Brasil.

Desambiguação